Abdul Salam Al-Mukhaini – calciatore omanita
 Ahmed Al-Mukhaini – calciatore omanita
 Ahmed Hadid Al-Mukhaini – calciatore omanita
 Mohammed Al-Mukhaini – calciatore omanita
 Raed Ibrahim Saleh Haikal Al-Mukhaini – calciatore omanita
 Saad Al-Mukhaini – calciatore omanita